Ez a Dallas Cowboys szezonjainak listája a National Football League-ben.

Megjegyzések

Források 
 
 
 
 
 
 
 

Dallas Cowboys
Cowboys